Антонци могу бити:
 Антонци (Пореч), насељено место у саставу града Пореча, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Антонци (Грожњан), насељено место у општини Грожњан, Истарска жупанија, Република Хрватска